37. breddegrad kan henvise til:

 37. nordlige breddekreds
 37. sydlige breddekreds